Jméno a příjmení Antonín Vojáček nosí více osob:

 Antonín Vojáček (děkan) (1833–1904) – český katolický děkan, náměstek starosty a čestný občan Příbrami
 Antonín Vojáček (kněz) (1903–1971) – český katolický kněz, doktor teologie a filozofie
 Antonín Vojáček (soudce) (1819–1900) – český soudce a politik, poslanec Českého zemského sněmu

Související články 
 Vojáček – příjmení